Cascinazza ima više značenja:
 Cascinazza, Milano
 Cascinazza, Varese